Одейле () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Одейле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Одейле.
 Одейле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пукеній-Марі.
 Одейле () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Отопень.